Халед Неззар (; род. 25 декабря 1937) ― алжирский военный и государственный деятель. Генерал-майор Вооружённых сил Алжира и член Высшего государственного совета Алжира.

Биография 
Родился в дуар Тхлет возле города Сериана в вилайете Батна. Его отец, Рахаль Неззар, был унтер-офицером французской армии, и после Второй мировой войны занялся фермерским хозяйством. Мать умерла в 1941 году.

После учёбы в местной школе для аборигенов (école indigène), был переведен в школу для детей солдат и офицеров в Корее. Затем присоединился ко французской армии, учился в Страсбургском военном училище в Алжире, где после чего был произведён в унтер-офицеры. 
После обретения независимости в 1962 году остался в алжирской армии. Тогда же начался его рост по карьерной лестнице. Поехал в Москву в 1964 году, чтобы получить военную подготовку в Военной академии имени М. В. Фрунзе. После возвращения в 1965 году был назначен директором департамента военной техники в министерстве обороны. Вскоре после переворота, возглавленного Хуари Бумедьеном Неззар был назначен командиром 2-й мотострелковой, базировавшейся в окрестностях Айн-Сефра. В 1968 году был послан в Египет, чтобы помогать охранять египетско-израильскую «линию контроля», которая в то время (как раз после Шестидневной войны) подвергалась регулярным артиллерийским обстрелам и воздушным бомбардировкам. После возвращения из Египта Неззар был назначен ответственным за подготовку первых парашютистов Алжира, которых тренировали советские инструкторы в Бискре.

В 1975 году прошёл очередное обучение в Высшей военной школе в Париже; в этот момент он был уже подполковником. Вернулся домой на второй год, не окончив курс, поскольку был отозван для командования войсками в Тиндуфе во время марокканско-алжирского конфликта из-за Западной Сахары. Провёл следующие семь лет в области Бешар-Тиндуф.

После того, как к власти пришёл Шадли Бенджедид, Неззар был отослан из Тиндуфа на восток, что вызвало его возмущение. Тем не менее он продолжил быстро продвигаться по службе, а в 1988 году был назначен главнокомандующим сухопутными войсками в Айн Наадже. Сыграл значительную роль в подавлении выступлений во время Чёрного октября.

В июле 1990 года стал министром обороны. В своих мемуарах он позднее рассказывал о своей неприязни к премьер-министру Мулуду Хамрушу и президенту Шадли Бенджедиду, которых он обвинял  в «попустительстве» Исламскому фронту спасения ради укрепления своей власти.

После победы Исламского фронта спасения на выборах в 1991 году Неззар вместе с Ларби Белькхейром оказался среди генералов-заговорщиков, которые решили свергнуть тогдашнего президента Шадли Бенджедида и аннулировать результаты выборов, положив тем самым начало гражданской войны. Он стал членом нового временного руководящего органа: Высшего государственного совета, который был учреждён в январе 1991 года. Пережил покушение в феврале 1993 года в Эль-Биаре и отказался от своей должности пять месяцев спустя. В 1999 году он (что для алжирца было необычно) опубликовал свои мемуары, написанные по-французски и переведённые на арабский язык.

Личная жизнь 
В октябре 2001 года сын Халеда Неззара Лотфи напал на репортёра Ле Матин Сида Ахмеда Семиане, за то, что тот критиковал его отца, а до этого инцидента угрожал ему несколько раз расправой. Неззар извинился за действия своего сына действия три дня и Сид Ахмед был в конечном счете признан виновным в суде и заплатил штраф в размере 12 евро.

В 2002 году Неззар подал иск в отношении офицера и оппозиционера Хабиба Суадии в Париже за клевету. Суадия обвинил его в том, что тот был «ответственен за убийство тысяч людей», вместе с другими генералами начал войну и совершал массовые убийства людей, ответственность за которые возлагал на «вооруженную исламские группу». Когда начался суд, девять алжирцев в Париже подали свидетельствовали против Неззара и заявляли о пытках и бесчеловечном обращении. Он уехал из Парижа прежде, чем они могли бы быть расследованы, сказав, что не хочет вызвать дипломатический скандал. Суд постановил признать Суадию невиновным.

Примечания

Литература 
 Nezzar, Khaled. 1999. Mémoires du Général Khaled Nezzar, Chihab Editions.  .

Ссылки 
 Proces K. Nezzar / H. Souaidia: Presse anglophone
 Algérie : le général-major Khaled Nezzar perd son procès en diffamation contre Habib Souaïdia, l’auteur de La Sale Guerre
 Nezzar, Khaled - biographie

Министры обороны Алжира
Военные Алжира
Выпускники Военной академии имени М. В. Фрунзе
Википедия:Биографии современников
Политика Алжира
Участники войны за независимость Алжира